Виктор Иванович Незнаев (род. 1935 год, посёлок Красноглинный, Новосергиевский район, Оренбургская область — 1998 год) — тракторист—машинист колхоза «Память Ленина» Новосергиевского района Оренбургской области. Герой Социалистического Труда (1973).

Биография 
Родился в 1935 году в рабочей семье в посёлке Красноглинный Новосергиевского района. Получил неполное среднее образование в родном посёлке. С 1951 года — прицепщик в совхозе имени Электрозавода. В 1954 году окончил курсы механизаторов, после которых трудился трактористом-комбайнёром в этом же совхозе. С 1964 года — тракторист-машинист в колхозе «Путь Ленина» Новосергиевского района.

В 1972 году намолотил около 20 тысяч центнеров зерновых, заняв первое место в областном социалистическом соревновании. В 1973 году повторил свои выдающиеся трудовые достижения, намолотив около 20 тысяч зерновых. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 11 декабря 1973 года «за большие успехи, достигнутые во Всесоюзном социалистическом соревновании, и проявленную трудовую доблесть в выполнении принятых обязательств по увеличению производства и продажи государству зерна и других продуктов земледелия в 1973 году» удостоен звания Героя Социалистического Труда с вручением Ордена Ленина и золотой медали Серп и Молот.

В 1976 году избирался делегатом XXV съезда КПСС. Участвовал во Всесоюзной выставке ВДНХ.

Скончался в 1998 году.

 Память
Его именем названа улица в Новосергиевке Оренбургской области.

 Награды
 Герой Социалистического Труда
 Орден Ленина
 Орден Трудового Красного Знамени
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»
 Медали ВДНХ

Литература 
 Россовский В. П.,  Незнаев Виктор Иванович, Герои Труда: Биографический справочник. — Калуга: Золотая аллея, 1999. — 256 с.
 Дедловский, В. М. Незнаев Виктор Иванович: [биогр. справка]// Дедловский, В. М. Семьдесят пять: Годы. Факты. Лица/В. М. Дедловский, А. М. Погребной. — Новосергиевка, 2009. — С. 117—118.
 Незнаев Виктор Иванович: [биогр. справка]// Оренб. биогр. энцикл. — Оренбург. — М., 2000. — С.195
 Незнаев Виктор Иванович: [крат. биогр. справка, список лит.]// Край наш Новосергиевский: библиогр. указ. — Новосергиевка, 2004. — С. 49.
 Шичкина, Е. В честь Героев: [названы улицы в п. Новосергиевка]// Голос глубинки. — 2014. — 19 сент.
 Шичкина, Е. Сохраняя традиции: [соревнования по волейболу памяти Героя социалистического труда Незнаева В. И.] // Голос глубинки. — 2017. — 8 дек. — С.5

Ссылки 
 
 Незнаев Виктор Иванович, Межпоселенческая центральная библиотека имени А. С. Пушкина Новосергиевского района

Делегаты XXV съезда КПСС